Ешлі Барті і Кейсі Деллаква були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс з рахунком 6–7(1–7), 1–6.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Aegon Classic, парний розряд
2014